Antonio Maddaluno – calciatore italiano
 Raffaele Maddaluno – pallanuotista italiano